Karl Feistmantel ist der Name folgender Personen:

* Karl Feistmantel (Geologe) (auch Karel Feistmantel; 1819–1885), tschechischer Geologe 
 Karl von Feistmantel (1833–1916), österreichischer Jurist